Morgenpost steht für:

 Morgenpost (Sachsen), regionale Boulevardzeitung
 Morgen-Post, ehemalige österreichische Tageszeitung
 Berliner Morgenpost, Tageszeitung
 Hamburger Morgenpost, Boulevardzeitung
 Speyerer Morgenpost, ehemalige Lokalzeitung
 Postzustelldienst Morgenpost, siehe Mannheimer Morgen #Postzustelldienst Morgenpost